OGM puede referirse a:

 Un organismo genéticamente modificado.
 Ogg Media, contenedor multimedia.

Siglas